Dani ima više značenja:
 Dani, Asti
 Dani, Savona